Грегорио Мендез 1. Сексион има више значења:

 Грегорио Мендез 1. Сексион (Комалкалко), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Грегорио Мендез 1. Сексион (Макуспана), насеље у савезној држави Табаско у Мексику